Ра́йхель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Райхель, Ахим (род. 1944) — немецкий музыкант, композитор и продюсер.
 Райхель, Идан
 Райхель, Кен (род. 1986) — немецкий футболист.
 Райхель, Мартин (род. 1994) — австрийский кёрлингист.
 Райхель, Мартин (род. 1973) — немецкий хоккеист.
 Райхель, Наташа
 Райхель, Оксана Николаевна (род. 1977) — украинская гандболистка, призёр Олимпийских игр.
 Райхель, Росвита (род. 1954) — немецкая гребчиха.
 Райхел, Роберт (род. 1971) — чехословацкий и чешский хоккеист, тренер, брат Мартина.